Колонија Либертад има више значења:

 Колонија Либертад (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Либертад, Ел Агвахе (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Либертад (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Либертад (Сан Дионисио Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Либертад (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Либертад (Чијаутемпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Колонија Либертад (Виља Алдама), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику